Ястребов, Николай:

 Ястребов, Николай Васильевич (1855—1916) — акушер, доктор медицинских наук, автор ряда научных трудов.
 Ястребов, Николай Владимирович (1869—1923) — русский историк-славист, филолог.